Adieu (canção)
 Adieu (single)
 Adieu (livro)

Desambiguação